Jean-Baptiste Rousseau (1670-1741), poète français
 Jean-Baptiste Rousseau (1780-1831), orientaliste français
 Jean-Baptiste Rousseau (1829-1891), dit Jean Rousseau, homme de lettres, critique et historien d'art, haut-fonctionnaire belge
 Jean-Baptiste Rousseau (marchand de fourrures) (1758-1812), marchand de fourrures dans le Haut-Canada